Bárbara Narváez fue una telenovela argentina emitida en 1985 por Canal 13, protagonizada por Leonor Benedetto‚ Daniel Fanego y Gerardo Romano, antagonizada por Susana Lanteri.

Guion 
La telenovela fue dirigida y escrita por la señora Celia Alcántara, otras obras notables por Alcántara fueron: Apasionada (1993), Las divorciadas (1990), Ella, la ausente (1988),  El vidente (1987), Escándalo (1986), Amada (1984), Mi nombre es Lara (1983), Un latido distinto (1981), Laura mía (1981), Rosa de lejos (1980), Se necesita una ilusión (1979), La mujer frente al amor (1978).

Elenco

Protagonistas 
 Leonor Benedetto - Bárbara Narváez
 Daniel Fanego - Juan Pablo Armenday
 Susana Lanteri - Nicolasa Armenday (Villana principal)
 Gerardo Romano - Alejandro Guerrico
 Manuel Callau - Felipe Morales

Elenco de reparto 
 Roberto Ibáñez -  Roberto Yraola
  Connie Vera - Pía Montenegro
 Ernesto Larrese - Manuel Santibañez
 Boy Olmi - Federico Narváez
 Adela Greijer - Teresa Cardozo
 Joaquín Bouzas - Polo Narváez
 Luis Alday - Pierino Vitrale
 Elvira Onetto - Agustina Gallegos
 Silvia Lobo - María «Molly» Montenegro
 Patricia Rozas - Alex
 Carlos Rivkin - Tomás «Tom» Santibañez
 Liliana Custo - Pilar Bustamante
 Luis Albano - Claudio
 Floria Bloise - Katherine
 Cristina Merelli - Macarena Pizarro
 Fabián Ávalos - Jaime Zúñiga
 Sara Krell - Mercedes «Mecha»

Equipo Técnico 
 Historia original - Celia Alcántara.
 Director - Alberto Ure.
 Productor - Horacio Casares y Eduardo Rozas.
 Maquillaje - Oscar Colombo.
 Música - Alejandro Lerner y Gabriel Pandolfo.
 Cinematográfico - Alberto Basail.

Referencias

Enlaces externos 
 

Telenovelas de Argentina
Telenovelas de 1985
Series de televisión iniciadas en 1985
Telenovelas de Canal 13 (Argentina)
Telenovelas de 1986
Series de televisión finalizadas en 1986
Series de televisión ambientadas en Santiago de Chile